Пуцинеј има више значења:

 Пуцинеј (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Пуцинеј (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији